Lautulae o Ad Lautulas  (αἱ Λαύτολαι) és el nom donat per Tit Livi a un pas entre Tarracina i Fundi, pas que era fàcilment defensable.

El 342 aC es va amotinar aquí l'exèrcit romà sota C. Marcius Rutilus i una d eles cohorts va ocupar el pas, i se'ls van unir d'altres fins que es van veure prou forts per anar a Roma.

El 315 aC es va lliurar una batalla entre els romans dirigits pel dictador Q. Fabius, i els samnites, batalla que no va ser decisiva però en la que els romans foren derrotats i el cap de la cavalleria Q. Aulius va morir.

A la Segona Guerra Púnica el pas fou ocupat per Minucius per impedir el pas als cartaginesos si s'apropaven.

Avui dia es diu Paso di Portella

Ciutats del Laci